High Technology Industries (HTI) — международная группа компаний. Основная область деятельности группы — технологии для зимнего спорта.

В группу входят следующие компании:

 Leitner AG, представляющая торговые марки:
 Leitner Ropeways — канатные дороги, скиповые (наклонные) подъёмники, подъёмные кресла, подъемники для горнолыжников. Оборудование компании работает на горнолыжных курортах Шушэен (), Битостол в Норвегии; Romme Alpin в Швеции; несколько подъёмников в Мерибель, Куршавель и Сан Мартин де Бельвиль () во Франции; и Вербье (), Швейцария. Также на некоторых лыжных курортах Италии. Система канатной дороги  в Гонконге связывает Тунчхун () и Нгонг-Пинг.
 MiniMetro — автоматизированные системы перевозки пассажиров (АСПП) — так называемые пиплмуверы. Компания испытала тестовый участок своей системы миниметро в городе Випитено. Миниметро Перуджи, запущенное в эксплуатацию в 2008 году, стало первой действующей системой такого рода. Позднее под этой маркой были также построены транспортные системы в аэропорту Каира, в Пизе (Pisamover) и в аэропорту Майами (MIA e Train).
 LEITWIND — ветровые электростанции.

 Agudio — грузовые канатные транспортные системы
 Prinoth — производит снегоукаточные машины для использования на горнолыжных курортах и в рекреационных зонах.
 Demaclenko — производит системы по изготовлению искусственного снега для лыжных трасс.

 Poma (известная также как Pomagalski S.A.) — канатные транспортные системы

Примечания

Ссылки
Корпоративный сайты:
 Leitner AG:
 Leitner ropeways
 MiniMetro
 LEITWIND
 Agudio
 Demaclenko
 Prinoth
 Poma
 Leitner-Poma of America

Компании Италии
Автоматизированная система перевозки пассажиров